Назарио Ортиз Гарза има више значења:

 Назарио Ортиз Гарза, Лоурдес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Назарио Ортиз Гарза, Ел Веинтидос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику